Motyxia är ett släkte av mångfotingar. Motyxia ingår i familjen Xystodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Banddubbelfotingar
Motyxia